ООР:

 Открытые образовательные ресурсы
 Одесский оборонительный район
 Общество офтальмологов России
 Общероссийские объединения работодателей
 Организация объединенных религий
 Орден Октябрьской Революции
 Особо опасный рецидивист